CFM é sigla de várias coisas:
Caminhos de Ferro de Moçambique
Conselho Federal de Medicina do Brasil
Centro de Futebol Mesquita

Desambiguações de siglas